Een verkeersweg:
 N689 (België)
 N689 (Frankrijk)
 N689 (Nederland), zie Provinciale weg 689

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing